Бертольд II (; ок. 1050 — ) — герцог Швабии с 1092 по 1097 годы, (номинальный) герцог Каринтии с 1092 года, герцог Церинген с 1097 года.

Сын Бертольда II Бородатого, герцога Каринтии и маркграфа Вероны. Как и его отец Бертольд II выступил на стороне антикороля Рудольфа Рейнфельденского в его борьбе с императором Генрихом IV. Бертольд II женился на дочери Рудольфа Рейнфельденского и после 1090 года унаследовал владения Рейнфельденского дома в Швабии и Бургундии. В 1092 года был провозглашен своими сторонниками герцогом Швабии и герцогом Каринтии. В 1097 году достигнув примирения с Генрихом IV и Штауфенами, отказался от претензий на герцогство Швабия, но получил титул «герцог Церинген». С 1105 года был сторонником императора Генриха V.

Биография

Происхождение 
Бертольд был сыном Бертольда II Бородатого, герцога Каринтии и Рихвары. Ряд исследователей именовали его мать Рихварой Швабской и считали её дочерью Германа IV Бабенберга, бывшего герцогом Швабии в 1030—1038 годы. Данное родство могло объяснить стремление Бертольда и его отца Бертольда Бородатого стать герцогом Швабии. Ряд исследователей ставят под сомнение происхождение Рихвары от швабских Бабенбергов утверждая, что данное родство указывается лишь в поздних источниках.

В связи с этим ряд исследователей матерью Бертольда называет вторую жену Бертольда Бородатого . Но аргументом против этой версии может быть, то что племянник Беатрисы Фридрих (сын её брата Тьерри I) к 1111 году был зятем Бертольда II. А женитьба на двоюродной племяннице требовала разрешения церкви, но в известных источниках это не отражено.

Брак Бертольда Бородатого и Рихварды датируют периодом между 1045 и 1055 годами. В эти годы в этой семье родилось пять детей. Бертольда II считают старшим или вторым из сыновей. Также ряд исследователей называют его третьим сыном. Это противоречие в версиях связано с тем, что не известны даже приблизительные даты рождения сыновей Бертольда Бородатого. Герман I упоминается в 1050 году и после смерти в 1074 году оставил сына. Бертольд II упоминается в 1057 году (когда описываются события 1070-х). Гебхард III упоминается в 1069—1110 годы став епископом Констанцским. Ряд хроник рассказывая об избрании в 1092 году Бертольда II Церингена герцогом Швабии именуют его «братом епископа Констанского». Это можно рассматривать как аргумент, что Бертольд II был младше Гебхарда. Но в средние века духовная стезя была уделом младших сыновей и если Бертольд Бородатый следовал этой традиции, то Гебхард, а не Бертольд II был младшим сыном.

На пути к титулу 

В 1057 году умер герцог Швабии Оттон III Швейнфуртский. Бертольд Бородатый в своё время получил от императора Генриха III обещание, что получит данное герцогство. Однако вдова Генриха III назначила герцогом Швабии Рудольфа Рейнфельденского вскоре ставшего зятем императрицы. В качестве компенсации в 1061 году Бертольд Бородатый получил герцогство Каринтию и маркграфство Верону

Однако в 1073 году Бертольд Бородатого утратил контроль за Каринтией, которую де факто возглавил Маркварт. Саксонский анналист писал, что по просьбе Бертольда Бородатого Каринтия была передана Бертольду II.. А его брат Герман до своей смерти в 1074 году был маркграфом Вероны
 
В 1076 году император Генрих IV признал Луитпольда (Саксонский анналист называет его Лиудольфом), сына Маркварта герцогом Каринтии.

Недовольный тем, что не получил Швабию, а также тем, что его не поддержали в Каринтии Бертольд Бородатый в 1075—1076 годы вместе с Рудольфом Рейнфельденским и Вельфом Баварским в конфликте за инвеституру поддержал папу римского. Бертольд Бородатый, а также его сын Бертольд поддерживали Рудольфа Рейнфельденского (избранного в 1077 году антикоролем) против императора Генриха IV.

И Бертольд Бородатый и Рудольф были лишены своих титулов и имущества в 1077 году. Бертольд Бородатый умер в 1078 году и Бертольд II получил титул маркграфа, ряд владений в Швабии разделив их со своим племянником Германом II. Бертольд II получил земли около Церингена, а Герман II — Брейсгау и Ортенау. Бертольд II от отца унаследовал претензии, в том числе, и на герцогство Швабия.

В 1079 году Фридрих фон Бюрен получил герцогство Швабию и стал зятем императора Генриха IV.
В 1079 году Бертольд женился на Агнессе, дочери Рудольфа Рейнфельденского. После того как Рудольф получив смертельную рану, умер Бертольд II В следующие годы он был последовательным сторонником своего шурина, герцога Швабии Бертольда I Рейфельденского в войне против короля. На стороне Бертольда Рейфельденского и нового антикороля Германа Зальмского он участвовал в конфликтах со ставленником императора герцогом Фридрихом Бюреном Швабским и епископами Базеля,  Страсбургского и Ульрихом II, аббатом Сент-Галлена.

Бертольдам удалось взять под контроль южную Швабию, а Вельф Баварский восточную Швабию.

Но иногда сторонники папы и императора приходили к согласию: в 1087 году маркграф Бертольд и его противник, епископ Базеля, выступили свидетелями обмена земель.

Герцог 

Ситуация накалилась вновь в 1090 году, когда умер шурин Бертольда — Бертольд I Рейфельденский. Бертольд II претендовал на владения Рейнфельденского дома в Бургундии и на титул герцога Швабии. Поддержанный Вельфами и папством, он в 1092 году швабской знатью в пику Фридриху Штауфену был избран герцогом. В том же самом году он был провозглашен противниками Генриха III герцогом Каринтии и маркграфом Вероны. Однако Бертольд, как и его отец, никогда не обладал настоящей властью в Каринтии.

Бертольд II расширял свою власть в Брейсгау так, чтобы территория Церингенов вышла из-под контроля герцогов Швабии.

В 1091 году вблизи деревни Церинген в Брейсгау он построил  и  (около которого в 1120 сыновьями Бертольда II был создан город Фрайбург).

1 августа 1093 года в Шварцвальде был открыт монастырь, названный в честь апостола Петра А в 1094 году монастырь названый в честь христианского святого Власия

Осенью 1093 года Бертольд II, Вельф IV и Гебхард III, епископ Констанца собрав феодалов Швабии в Ульме подписали «присягу мира» действующую от 25 ноября 1093 года до Пасхи 1094 года. Сначала её действие распространялось лишь на Швабию, но вскоре было расширено на Баварию и оппозиционную императору южную Германию.

В 1097 года Бертольд II и Фридрих достигли соглашения, по которому Фридрих признавался герцогом Швабии, но из неё исключались владения Вельфов и Церингенов. Бертольд сохранил титул герцога и признан имперским наместником в фогствах Цюрих и Тургау. В герцогство Бертольда вошли швабские владения Церингенов (от Юры до Сен-Бернара). Также власть Церингена распространилась на восточную Бургундию. Это примирение улучшило отношения между Церингенами и Генрихом IV. Бертольд стал первым из Церингенов, кто носил титул «герцог Церинген».. Первое зафиксированное в документах именование Бертольда таким титулом датируется 1110 годом

В 1105 году Бертольд поддержал сына Генриха IV Генриха V, восставшего против отца.

В 1106 году Бертольд (как «герцог Каринтии») назван посредником благодаря которому Кёльн примирился с императором Генрихом V. В 1107 году (как «герцог Швабии») в составе имперской делегации был направлен к папе Пасхалию II в Шалон

Бертольд II умер 12/13 апреля 1111 года и похоронен в монастыре святого Петра в Шварцвальде

По словам Хейка на момент смерти Бертольда II его старший сын Бертольд III сопровождал императора Генриха V в Италию и на похоронах отсутствовал. Среди лиц присутствовавших при погребении Бертольда II Хейк называл вдову Агнессу, младших сыновей, Конрада и Рудольфа, племянника Германа II Баденского, зятя графа Фридриха фон Мёмпельгард (племянника второй жены Бертольда I), графы Бертольд , Эркенбольд фон Кенцинген, Эрлевин фон Энтерсбах, Адальберо фон Графенхаузен, Генрих фон Хардтегг, Ульрих и его сын Рудольф из бургундского дома Бельп, Рупрехт и Генрих фон Шальштадт и Берн фон Хофвейер. Когда гроб герцога ещё стоял над землей, Агнесса и двое ее сыновей пожертвовали свое поместье в деревне и округе Шальштадта монастырю святого Петра в Шварцвальде. В 1111 году умерли сын Бертольда II Рудольф, а осенью 1111 вдова Агнесса. Оба они были похоронены в этом монастыре.

Семья 
Муж (с 1177/1179 года) Агнессы, дочери Рудольфа Рейнфельденского
 Бертольд III (умер 19 февраля 1122), герцог Церинген, с 1105 года — муж Софии Баварской, дочери Генриха IX
 Бертольд (умер ребёнком)
 Конрад I (ок. 1095—8 января 1152), герцог Церинген с 1122 года
 Рудольф (умер в 1111)
 Лютгарда (умерла ребёнком)
 Лютгарда (умерла в 1131), жена Годфрида I, графа Кальв
 Агнесса, жена Вильгельма II, пфальцграфа Бургундии
 Петрисса (умерла в 1115), жена Фридриха, 
 Этит, жена Ульриха II, графа Гаммертинген

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Родившиеся в XI веке
Герцоги Церинген
Правители Европы XI века
Правители Европы XII века